Finley – włoski zespół muzyczny

Miejscowości w Australii 
 Finley – miasto w stanie Nowa Południowa Walia

Miejscowości w USA 
 Finley – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Steele
 Finley – jednostka osadnicza w stanie Waszyngton, w hrabstwie Benton
 Finley – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Juneau

Gminy w USA 
 Finley (ang. Finley Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Scott
 Finley (ang. Finley Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Decatur
 Finley (ang. Finley Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Webster
 Finley (ang. Finley Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Steele
 Finley (ang. Finley Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Juneau